Хааберсти:

 Хааберсти — часть города (внутригородская административно-территориальная единица) Таллина, столицы Эстонии. 
 Хааберсти — микрорайон в одноимённом районе, Таллин.
 Хааберсти — мыза в Эстонии.